Il singolare del torneo di tennis Challeger Casablanca San Ángel 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Florent Serra che ha battuto in finale Flávio Saretta 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Edgardo Massa (secondo turno)
 Lu Yen-Hsun (primo turno)
 Giovanni Lapentti (primo turno)
 Flávio Saretta (finale)

 Alex Bogomolov, Jr. (primo turno)
 Nicolás Lapentti (secondo turno)
 Noam Okun (secondo turno)
 Adrián García (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challeger Casablanca San Ángel 2005